Tripoli kan syfta på:

 Asteras Tripolis – grekisk fotbollsklubb från Tripoli

Historia 
 Grevskapet Tripolis – en korsfararstat
 Italienska Tripolitanien – en italiensk besittning i det som senare kom att bli Libyen
 Tripolis Grand Prix – en Grand Prix-tävling 1925–1940
 Tripolikriget – ett krig som utkämpades mellan USA och Sverige mot nordafrikanska stater 1801–1802 (1805)
 Tripoliskriget – striden mellan Italien och Turkiet om osmanska besittningar i Nordafrika 1911–1912

Fartyg 
 USS Tripoli (CVE-64), sjösatt 1943
 USS Tripoli (LPH-10), sjösatt 1965

Geografi

Grekland 

 Dimos Tripoli – kommun
 Tripoli, Grekland, Peloponnesos, Arkadien, 
 Tripoli Airport – en flygplats i Grekland

Libanon 

 Tripoli, Libanon, 
 Tripoli (distrikt), Mohafazat Liban-Nord,

Libyen 

 Tarabulus (distrikt), 
 Tripoli, huvudstaden, Tarabulus, 
 Tripoli International Airport – flygplats i Tripol

Se även
 Tripolitanien – västliga kustregionen i Libyen

USA 

 Tripoli, Iowa, ort, Bremer County,

Personer 
 Salvatore Tripoli (1904–1990), amerikansk boxare

Se även 
 Trípoli
 Trípolis